Niemcy:
 Volksdorf – dzielnica Hamburga
 Volksdorf – dzielnica gminy Meerbeck w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg